Lavau (Aube)
Lavau (Yonne)